Велька-Ломница () — село и одноимённая община в районе Кежмарок Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1257 года.

География 
Село расположено в западной части края, на левом берегу реки Попрад, при автодороге . Абсолютная высота — 649 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 19,12 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Велька-Ломницы составляла 4289 человек.
Динамика численности населения общины по годам:

Национальный состав населения (по данным переписи населения 2011 года):

Примечания 

Населённые пункты Словакии